Алекса́ндр Ви́кторович Тройнин (16 марта 1972, Волгоград) — советский и российский футболист, полузащитник.

Статистика

Клубная

Достижения

Командные 
 Мастер спорта СССР Победитель первой лиги СССР: 1991 (выход в высшую лигу).
 Финалист Кубка России: 1995.
 Победитель второй лиги ПФЛ: 1996 (выход в первую лигу).

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Кристалл» Смоленск
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Олимпия» Волгоград
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Текстильщик» Камышин